Il singolare del torneo di tennis XL Bermuda Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Hernán Gumy che ha battuto in finale Guillermo Cañas 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Nicolás Lapentti (semifinali)
 Stefan Koubek (secondo turno)
 Hernán Gumy (Campione)
 Guillermo Cañas (finale)

 Lucas Arnold Ker (secondo turno)
 Johan Van Herck (secondo turno)
 Marcelo Filippini (primo turno)
 Ville Liukko (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 1999